Frauenegg ist der Name folgender Orte:

 Frauenegg (Gemeinde Frauental), Ortsteil der Gemeinde Frauental an der Laßnitz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Frauenegg (Gemeinde Pirching), Ortsteil der Gemeinde Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark